Ксе́ния Па́вловна Куте́пова (род. 1 августа 1971, Москва) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).

Биография 
Родилась 1 августа 1971 года в Москве в один день со своей сестрой-близнецом Полиной.

Вместе с сестрой готовилась к артистической карьере с детства. Занималась в театральной студии и киношколе. Снимается в кино с 1981 года. В 1993 году окончила режиссёрский факультет, актёрское отделение ГИТИСа (мастерская Петра Фоменко). С 1993 года актриса Московского театра «Мастерская П. Фоменко».

Семья 
 Муж — Сергей Осипьян (род. 1966), российский режиссёр.
 Сын — Василий Сергеевич Осипьян (род. 9 мая 2002).
 Дочь — Лидия Сергеевна Кутепова (род. 15 июня 2005).

Основные театральные работы 
 «Война и мир. Начало романа» (Княгиня Елизавета Болконская, Соня, Жюли Карагина)
 «Волки и овцы» А. Н. Островского — Анфуса, Мурзавецкая
 «Двенадцатая ночь» Шекспира — Виола, Себастьян
 «Семейное счастие» — Маша
 «Танцы на праздник урожая» — Агнес
 «Три сестры» А. П. Чехова — Ирина

Фильмография 
  — Василий и Василиса — дочь Вологжиных
  — Куда он денется! — Ксения Гребенько, дочь Екатерины
  — Рыжий, честный, влюблённый — Луиза, сестра Людвига
  — С нами не соскучишься — Ирина
  — Контрабандист — Русакова
  — Мелкий бес — Валерия
  — Агнец божий
  — С новым счастьем! 2. Поцелуй на морозе — Леночка Куропатова
  — Прогулка — «императрица Елизавета»
  — Убойная сила 5 — следователь Голубева
  — Путешествие с домашними животными — Наталья
  — Скоро весна — матушка Екатерина
  — Кромовъ —  Наталья Тарханова
  — Дядя из Чикаго (короткометражка) — актриса
  — Парень с Марса — Лиза Прялкина
  — Доктор Тырса — Анна Владимировна Колесникова
  — Явление природы — Алёна
  — Первый дом
  — Танец Дели — Алина Павловна (мама Кати)
  — Без свидетелей — Татьяна, психолог
  — Три мушкетёра — госпожа Кокнар
  — Территория — Сергушова
  — Гастролёры — Нийоле
  — Полина — Наталья
  — Нашла коса на камень — мама Вера
  — Новый муж — Тамара Волина
  — Тот, кто читает мысли (Менталист) (серия № 5 «Борьба за наследство») — Кира Петровна Снатская, медиум и духовный наставник Марины Ильясовой
  — Дылда — Любовь Петровна
  — Мёртвое озеро — Зинаида Петровна Уточкина
  — Аванпост — Марина Осмоловская, подполковник ГРУ
  — Эбигейл — Маргарет Фостер
  — Доктор Рихтер-3 — Светлана Сергеевна, жена Олега 
  — Аванпост — Марина Осмоловская, подполковник ГРУ
  — Комета Галлея — Шурочка
  — Портрет незнакомца — Инна
  — Amore More — Эля
  — Конец света — Мария, мать Антихриста
  — Молодой человек — мама Вани
  — Союз Спасения. Время гнева — императрица, супруга Александра I Елизавета Алексеевна

Признания и награды 
 1993 — обладательница премии им. B. Высоцкого за роль Кэдди в спектакле «Шум и ярость»
 специальный приз лучшей молодой актрисе театрального фестиваля «Контакт-96» в Польше (спектакль «Таня-Таня»)
 2000 — премия «Чайка-2000» в номинации «Некоторые любят погорячее» (дуэт с Ильей Любимовым в спектакле «Семейное счастие»)
 премии К. C. Станиславского 2001 г. за лучшую женскую роль в спектакле «Семейное счастие»
 2001 — лауреат Государственной премии России
 2004 — лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Синхронное плавание» — за актёрский ансамбль спектакля «Три сестры»

Примечания

Ссылки 
 Ксения Кутепова на kultura.ru
 Ксения Кутепова на ruskino.ru
 Ксения Кутепова — о работе с Петром Фоменко («Москва 24»)

Дети-актёры СССР
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Выпускники школы № 67 (Москва)
Сёстры Кутеповы
Актрисы XXI века